Иосиф I (1671—1723) — архиепископ Кёльна, кёльнский курфюрст.
 Иосиф I (ум. 1283) — Патриарх Константинопольский.
 Иосиф I (1678—1711) — император Священной Римской империи.
 Иосиф I (Жозе I; 1714—1777) — король Португалии из династии Браганса с 31 июля 1750, сын Жуана (Иоанна) V.
 Экзарх Иосиф I (1840—1915) — епископ Болгарской православной церкви
 Иосиф I — епископ Рязанский (1284-?).
 Иосиф I Болгаринович — епископ Смоленский (1494 — 30 мая 1498), митрополит Киевский того же номера.
 Иосиф I (ум. 1719) — архиепископ Вологодский и Белозерский.
 Иосиф I — епископ Коломенский (1450 — до 1453).
 Иосиф I — патриарх Халдейской католической церкви (1681–1696). 
 См. также